est la formule brute de plusieurs isomères.

 Alcool
 octan-1-ol, numéro CAS 
 octan-2-ol, numéro CAS , racémique
 R-(–)-octan-2-ol, numéro CAS 
 ''S-(+)-octan-2-ol, numéro CAS 
 octan-3-ol, numéro CAS , racémique
 R-(–)-octan-3-ol, numéro CAS 
 S-(+)-octan-3-ol, numéro CAS 
 octan-4-ol, numéro CAS , racémique
 R-(+)-octan-4-ol, numéro CAS 
 S-(–)-octan-4-ol, numéro CAS 
 2-éthylhexanol ou 2-éthylhexan-1-ol, numéro CAS , racémique
 (2R)-2-éthylhexanol, numéro CAS 
 (2S'')-2-éthylhexanol, numéro CAS 

 Éther
 1-méthoxyheptane, numéro CAS 
 1-éthoxyhexane, numéro CAS 
 1-butoxybutane ou éther dibutylique, numéro CAS